Blutrichter bezeichnet

 Richter der Blutgerichtsbarkeit der Frühen Neuzeit
 ein politisches Schlagwort für „Richter, der Todesurteile zu fällen liebt“; daraus abgeleitet eine politische Kampagne der ehemaligen DDR, die NS-Vergangenheit von westdeutschen Richtern betreffend, siehe Blutrichterkampagne